Dies ist eine Liste von Computerspielen nach Genre mit ihren exemplarischen Vertretern.

Die Kategorisierung in spezielle Computerspiel-Genres ist jedoch unscharf.

Abenteuer-Spiele

Actionspiele 

 Battlezone
 Grand Theft Auto (GTA) und Nachfolger (auch Open-World-Spiel und teilweise Rennspiel)
 Interstate ’76
 Mafia (teilweise auch Rennspiel)
 Scarface
 Spider-man: Miles Morales

Action-Adventures 
Abenteuerspiele mit Kampfanteilen

Adventures

Textadventures 
 Adventure (1. Textadventure)
 Adventureland und andere von Scott Adams
 Spiele von Dragonware Games: Hellowoon, Ooze, Drachen von Laas
 Spiele von Infocom: A Mind Forever Voyaging, Arthur: The Quest for Excalibur, Ballyhoo, Beyond Zork, Border Zone, Bureaucracy, Cutthroats, Deadline, Enchanter, Hollywood Hijinx, Infidel, Journey, Leather Goddesses of Phobos, Moonmist, Nord and Bert Couldn’t Make Head or Tail of It, Planetfall, Plundered Hearts, Seastalker, Sherlock: The Riddle of the Crown Jewels, Shogun, Sorcerer, Spellbreaker, Starcross, Stationfall, Suspect, Suspended, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, The Lurking Horror, The Witness, Trinity, Wishbringer, Zork (Serie), Zork Zero
 Spiele von Interplay: Mindshadow, The Tracer Sanction, Borrowed Time, Tass Times in Tonetown
 Spiele von Legend Entertainment: Eric the Unready, Spellcasting 101, Spellcasting 201, Spellcasting 301
 Spiele von Level 9: Erik the Viking, Gnome Ranger, Ingrid’s Back, Knight Orc, Lancelot, Lords of Time, Scapeghost
 Spiele von Magnetic Scrolls: The Guild of Thieves, The Pawn, Jinxter, Corruption, Fish!, Myth, Wonderland
 Spiele von Synapse Software: Breakers, Brimstone, Essex, Mindwheel
 Spiele von Telarium: Amazon, Dragonworld, Fahrenheit 451, Nine Princes in Amber, Perry Mason: The Case of the Mandarin Murder, Rendezvous with Rama
 Spiele von Weltenschmiede: Das Stundenglas, Die Kathedrale, Hexuma

Survival Horror

Beat ’em ups

Ego-Shooter und Third-Person-Shooter

Ego-Shooter

Taktik-Shooter 
Spiele der :Kategorie:Taktik-Shooter

Third-Person-Shooter 
Spiele der :Kategorie:Third-Person-Shooter

Erotikvideospiele 
Spiele der :Kategorie:Erotikvideospiel

Erogē

Geschicklichkeitsspiele

Jump ’n’ Runs

Lernspiele

Open-World-Spiele

Musik- & Tanzspiele

Tanzspiele

Musikspiele

Puzzle-Videospiele (Computer-Denkspiele)

Quizspiele

Rollenspiele

Massively Multiplayer Online Role-Playing Games

Action-Rollenspiele

Strategie-Rollenspiele

Shoot ’em ups

Horizontales Scrolling („Side-Scroller“)

Vertikales Scrolling

Horizontales und Vertikales Scrolling

Diagonales Scrolling

Shoot ’n’ Runs

Lightgun-Shooter

Andere Shoot ’em ups

Simulationsspiele

Dating-Simulationen (Ren'ai)

Eisenbahnsimulationen

Flippersimulationen

Flugsimulationen 
Zivile oder militärische Simulationen:

Göttersimulationen

Lebenssimulationen

Marinesimulationen

Mechspiele

Panzersimulationen

Programmierspiele

Rennsimulationen 
(siehe unten unter Rennspiele)

Schiffsimulationen

Weltraum-Flugsimulationen

Wirtschaftssimulationen

Sonstige Simulationen

Westernvideospiele

Sportspiele

American Football

Basketball

Beachvolleyball

Eishockey

Fußball

Golf

Radsport

Rennspiele 

Rennsimulationen

Fun-Racer/Arcade-Modus

Tennis

Tischtennis

Wrestling

Sonstige Sportspiele

Strategiespiele

Brettspiele

Schachspiele

Echtzeit-Strategiespiele

Multiplayer Online Battle Arenas

Rundenbasierte Strategiespiele

Kombination aus Rundenbasis und Echtzeit

(Minispiel)-Sammlungen 

Genre
!